Середовка (), село, Гонтаровский сельский совет, Волчанский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321682005. Население по переписи 2001 года составляет 101 (44/57 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Середовка находится в 5-и км от реки Хотомля, на расстоянии в 2 км расположены сёла Томаховка и Дедовка.

История 
 1861 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района